Jovem Pan FM Florianópolis é uma emissora de rádio brasileira sediada em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Opera no dial FM, na frequência 101.7 MHz, e é afiliada à Jovem Pan FM. A emissora é de propriedade das Organizações Cruz Lima, empresa da família Cruz Lima, que também é dona da Rádio Santa Catarina. Em medições do IBOPE, divide a audiência FM jovem na capital catarinense com a Atlântida FM.

História 
A emissora estreou no dial de Florianópolis no ano de 1982, como Musical FM. Tinha uma programação toda gravada em São Paulo, anos depois ainda na década de 1980, passou a ter programação local e foi líder do segmento jovem, desbancando na época a Atlântida e a Guarujá. Em 1990, se filia à Rede Transamérica, e em 31 de outubro de 1997 torna-se afiliada à Jovem Pan FM, onde permanece até os dias atuais.

Ver também 
 Jovem Pan FM

Ligações externas 
 
 
 
 

Jovem Pan FM Florianópolis
Florianópolis
Estações de rádio fundadas em 1982
Fundações em Santa Catarina em 1982